Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ (The Saint-Petersburg Submariners' club) — Региональная общественная организация. Зарегистрирована Управлением юстиции Санкт-Петербурга 25 ноября 1994 года, регистрационный N 889-ЮР.

История 
Санкт-Петербургский Клуб Моряков подводников (КМП) был образован 25 ноября 1994 года по инициативе нескольких уволившихся в запас подводников 3-й флотилии подводных лодок Северного Флота как независимое, некоммерческое, добровольное общество. Главной целью Клуба стала социальная помощь действующим и уволенным в запас офицерам ВМФ и их семьям. За время своего существования Клуб стал международной организацией и расширил сферу деятельности.

Руководство 
 Почётный Президент Клуба, контр-адмирал, Герой Российской Федерации Александр Александрович Берзин
 Председатель Совета Клуба, капитан 1 ранга Игорь Кириллович Курдин

Деятельность 
Клуб проводит регулярные встречи российских и иностранных подводников и тех, кто интересуется историей флота — от студентов до писателей, исследователей и учителей. Санкт-Петербургские подводники приняли участие в создании нескольких документальных и художественных фильмов, таких как «Враждебные воды» (США), «К-19» (США), «72 метра» (Россия).

Основные задачи 
 Объединение усилий и координация деятельности общественных объединений, частей и организаций ВМФ, предприятий промышленности, военно-учебных заведений в интересах пропаганды морской идеи России и оказания шефской помощи Военно-Морскому флоту;
 Оказание помощи бывшим подводникам и членам их семей в вопросах социальной защиты, социальной адаптации и трудоустройства;
 Увековечивание памяти о погибших моряках и подвигов подводников;
 Военно-патриотическое воспитание молодёжи;
 Публицистическая и военно-историческая деятельность;
 Международное сотрудничество;
 Организация культурно-досуговых мероприятий.

Члены клуба и участники 
В Клубе более 3000 членов из России, стран СНГ и 25 иностранных государств. Среди членов Клуба такие известные люди как писатели Виктор Конецкий, Николай Черкашин, актёр Пётр Вельяминов. Клуб установил дружеские отношения со многими зарубежными организациями подводников и моряков, такими как Военно-морская Лига США, Международной Ассоциацией Подводников, Великобритания, Ассоциация подводников Франции. Среди иностранных членов Клуба такие известные личности, как адмирал Боб Лонг, писатели Том Клэнси, Алан Вайт, Питер Хухтхаузен, Роджер Данхэм, Жан Мари Матей, актёры Харрисон Форд, Лиам Нисон. Одним из самых молодых членов Клуба является нахимовец Сергей Исаенко (отец которого погиб на АПРК «Курск»). В Клубе 86 женщины, большая часть которых является вдовами моряков-подводников. Среди членов Клуба более 300 зарубежных граждан из 25 стран. Большинство зарубежных членов являются гражданами США, а также из таких стран как: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Индия, Польша, Израиль, Аргентина, Чили, Канада, Швеция, Япония и других стран. Более 400 членов Клуба проживают в 31-м регионе России и СНГ.

Представительства Клуба и братские организации 
 45-й международный Конгресс Подводников 2008, Гдыня, Польша
 Содружество польских подводников
 46-й международный Конгресс Подводников 2009, Сан-Диего, США (46th International Submariners Convention 2009, San Diego, USA)
 Интернет-представительство Клуба в США (United States Office Representing The St. Petersburg Submariners' Club)
 Международная Ассоциация Подводников. Великобритания (The International Submariners Association, Great Britain)
 Ассоциация Подводников Франции. (Association Générale Amicale des Sous-mariniers (AGASM), La France)
 Международная Ассоциация Подводников, США (The International Submariners Association, USA)
 Ассоциация Подводников Австралии
 Клуб Моряков-подводников Тихоокеанского Флота
 Международная Ассоциация общественных организаций ветеранов подводного флота и моряков-подводников
 Киевская городская ассоциация ветеранов-подводников
 Содружество ветеранов-подводников Гаджиево
 Лига подводников США (Naval Submarin League)
 Объединение подводников Аргентины
 Объединение подводников Израиля

Членство в клубе 
Клуб является открытой организацией, членами которой могут быть все, кто связан с морем и кому дороги идеалы морского братства, поэтому в нем представлены судостроители, учёные, писатели, журналисты, художники, а также другие представители творческой интеллигенции. Корпоративными членами Клуба являются более 60 организаций. Согласно Уставу Клуба членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, достигшие 18 лет, и юридические лица — общественные объединения, признающие Устав Организации, уплачивающие членские взносы и способствующие решению практических задач, и достижения уставных целей клуба. Приём в члены Клуба моряков-подводников производится добровольно, на основании письменного заявления (анкеты), по рекомендации не менее двух членов Клуба. При этом вносится вступительный взнос, размер которого устанавливается Советом Клуба. Возможен удалённый приём в члены Клуба моряков-подводников. После внесения вступительного взноса выдаётся удостоверение и знак члена Клуба. Порядок внесения вступительного и членских взносов определяется индивидуально.

Ссылки 
 Официальный сайт Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ
 Naval Submarin League Лига подводников США
 International Submariners Association/USA Международная Ассоциация Подводников, США
 Association Générale Amicale des Sous-mariniers (AGASM), La France Ассоциация Подводников Франции (AGASM)
 Home Page of the United States Office Representing The St. Petersburg Submariners' Club Интернет-представительство Клуба в США
 46th International Submariners Convention 2009, San Diego, USA 45-й международный Конгресс Подводников 2008, Гдыня, Польша
 Официальный сайт фильма «72 метра»

Общественные организации Санкт-Петербурга
Подводники